Parambassis är ett släkte av fiskar. Det ingår i familjen Ambassidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Parambassis